Ба́гер — складова частина назв пристроїв для вичерпування осаду з ємності для згущення шламу.

Багер-елеватор (, , ) — похило встановлений транспортний пристрій з безкінечним ланцюгом, на якому закріплені ковші для вичерпування осаду та його транспортування з одночасним стіканням (дренажем) вологи через щілини в ковшах.

Багер-зумпф (, , ) — осаджувальна ємність, резервуар, накопичувач гідросуміші, зумпф землесосного снаряда. 

Багерний насос (, ; ) — гідравлічна машина лопатевого типу для переміщення води із завислими частинками золи, шлаку, піску тощо.

Література 
 Білецький В. С., Олійник Т. А., Смирнов В. О., Скляр Л. В. Основи техніки та технології збагачення корисних копалин: навчальний посібник. — К.: Ліра-К 2020. — 634 с.
 

Гірниче обладнання
Збагачувальне обладнання